Challant – comune italiano soppresso
 Challant – nobile famiglia medievale della Valle d'Aosta

Pagine correlate 
 Challand